Troncal es algo perteneciente or relativo al tronco.

También puede referirse a:

 una carretera troncal, tipo de carretera pensada para trayectos de larga distancia y transporte de carga;
 una célula troncal o célula madre, una que tiene la capacidad de dividirse en diversos tipos de células especializadas y autorrenovarse para producir más células madre;
 La Troncal, una ciudad y cantón en la provincia de Cañar, Ecuador;
 una línea troncal, un enlace que interconecta las llamadas externas de una central telefónica, concentrando y unificando varias comunicaciones simultáneas en una sola señal;
 una red troncal o backbone, una conexión principal de Internet de gran capacidad que transmite datos entre países, continentes y océanos mediante cables de fibra óptica.
 un sistema de radiocomunicaciones trunking, del inglés trunk (tronco).